Conrad Löwe ist der Name folgender Personen:

* Conrad Löwe (Bürgermeister), Bürgermeister in Greifswald von 1420 bis 1443
 Conrad Löwe (Landschaftsarchitekt) (1819–1870), deutscher Landschaftsarchitekt in der Schweiz